Kernspalt steht für: 

 Einen Bestandteil von Pfeifen und Flöten, siehe Pfeife (Tonerzeuger)#Terminologie
 Einen Begriff bei der Lederverarbeitung, siehe Spaltleder